Rent – musical Jonathana Larsona, uwspółcześniona wersja opery Cyganeria Giacoma Pucciniego
 Rent – amerykański film w reżyserii Chrisa Columbusa, adaptacja musicalu
 Rent – singel Pet Shop Boys

Zobacz też 
 renta